

Botanique 
 Arum est un genre de plantes de la famille des Araceae.
 Arum est le nom vernaculaire de plusieurs espèces d'autres genres d’Araceae
 Arum des fleuristes (Zantedeschia aethiopica)
 Arum titan (Amorphophallus titanum)

Toponyme 
 Arum, village néerlandais de la commune de Súdwest Fryslân, en Frise